

Computerspellen 
 Infiltrator (computerspel), een computerspel van Chris Gray Enterprises
 Medal of Honor: Infiltrator, een computerspel van Netherock Ltd.

Film en televisie 
 The Infiltrator (1995), een Amerikaanse televisiefilm
 The Infiltrator (2016), een Amerikaanse dramafilm
 Infiltrator, een aflevering van de animatieserie Young Justice

Literatuur 
 The Infiltrators, een spionagethriller van Donald Hamilton
 Infiltrator, een boek in de Worlds of Power-reeks

Muziek 
 Infiltrator, een album van de Amerikaanse producer Frank Klepacki